Бланк ( – „бял“) е къс от видеолентата (видеоносителя) без изображение. Преди години, като бланк се е обозначавало само лентата в началото и края. Днес като бланк се определят празните места във всеки видеоносител. Чрез бланк се разделят видеоставките, които ще бъдат включени в съответното предаване. Този похват се използва, когато предаването не е композирано окончателно или се излъчва на живо.

Пример за бланк в телевизионно предаване са: думите на водещия между репортажите, репортаж и песен и т.н.

Източници 
 Телевизионната журналистика в термини , Младен Младенов, „Наука и изкуство“, София, 1979

Телевизия